Schmalz steht für:

 Schmalz, weiterverarbeitetes Schlachtfett von Schweinen und Gänsen
 Butterschmalz
 Ohrenschmalz
 Sentimentalität, umgangssprachlich, abwertend
 J. Schmalz, deutsches Maschinenbauunternehmen

Schmalz ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Amalie Schmalz (1771–1848), deutsche Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 C. A. Schmalz (1887–1966), Zeichner, Keramiker, Töpfer, Plastiker und Maler
 Cornelia Schmalz-Jacobsen (* 1934), deutsche Politikerin
 David Schmalz (1540–1577), Schweizer Glaser und Glasmaler
 Ferdinand Schmalz (* 1985), österreichischer Dramatiker und Theaterwissenschaftler
 Friedrich Schmalz (1781–1847), deutscher Agrarwissenschaftler
 Gabriele Krone-Schmalz (* 1949), deutsche Fernsehjournalistin und Autorin
 Gisela Schmalz (* 1970), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Journalistin
 Hans-Günther Schmalz (* 1957), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Hans-Joachim Schmalz, deutscher Richter
 Hellmut Schmalz (1905–1982), deutscher Politiker (KPD, SPD), MdL Niedersachsen
 Herbert Schmalz (1856–1935), britischer Maler
 Hermann Schmalz (1807–1879), deutscher Hochschullehrer und Politiker, MdR

 Karl August Schmalz (1803–1875), deutscher Guts- und Brandweinfabrikbesitzer und Politiker
 Karl Gustav Schmalz (1775–1849), deutscher Arzt und Autor
 Klaus Schmalz (1928–2012), deutscher Rechtsanwalt
 Kurt Schmalz (1906–1964), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Martin Schmalz (* 1984), deutscher Ökonom
 Niklaus Schmalz († 1556), Schweizer Glasmaler
 Oskar Friedrich Schmalz (1881–1960), Schweizer Volksliedsammler und Komponist
 Otto Schmalz (Architekt) (1861–1906), deutscher Architekt
 Otto Schmalz (SS-Mitglied) (1904–nach 1963), deutscher SS-Sturmbannführer
 Peter Schmalz (* 1943), deutscher Journalist 
 Rainer Schmalz-Bruns (1954–2020), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Robert Schmalz, deutscher Synchronsprecher
 Theodor Schmalz (1760–1831), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ulrich Schmalz (* 1939), deutscher Politiker
 Valentin Schmalz (1572–1622), deutscher Theologie
 Wilhelm Schmalz (1901–1983), deutscher Generalleutnant
 Rainer Schmalz-Bruns (1954–2020), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:

 Schmalzl
 Schmaltz